Ермоловщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ермоловщина — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Ермоловщина — деревня в Слонимском районе Гродненской области.